tetrasiarczek tetraarsenu (siarczek arsenu(II)), As4S4
 trisiarczek diarsenu (siarczek arsenu(III)), As2S3
 pentasiarczek diarsenu (siarczek arsenu(V)), As2S5
 trisiarczek tetraarsenu (seskwisiarczek arsenu), As4S3

Przypisy